Nonnos (poeta), poeta romà d'Orient
 Teòfanes Nonne, escriptor de medicina romà d'Orient